Lichty, település Lengyelországban
 Lichty, település Washington államban (USA)